La stagione 2000 della Formula 3000 Italiana fu disputata su 8 gare. Vi presero parte 13 differenti team e 40 differenti piloti. La serie viene vinta dal pilota brasiliano Ricardo Spreafico.

La pre-stagione

Calendario

Gara non valida per il campionato

Piloti e team

 Tutti utilizzano vetture Lola T96/50 con motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

R=ritirato NS=non parte

Note

 02
Italia